Raymonde – forma francese femminile del nome proprio di persona Raimondo
Simon Raymonde – polistrumentista e produttore discografico britannico
Tania Raymonde – attrice statunitense

Pagine correlate
Raymond